Bulungan – kabupaten w Indonezji
 Bulungan – dawny sułtanat na Borneo